Ladislaus Zilahi – giurista e psicoanalista ungherese
 László Zilahi – calciatore rumeno
 Pál Zilahi – calciatore ungherese
 Zoltán Zilahi – compositore di scacchi ungherese